Het seizoen 1985/86 van FC Groningen was het 15e jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Het seizoen was het derde seizoen onder de leiding van trainer Han Berger. Onder leiding van Berger werd er een topprestatie geleverd in de Nederlandse Eredivisie. Ook in het KNVB Bekertoernooi wist men een goede prestatie neer te zetten, men bereikte de kwartfinale waarin men uitgeschakeld werd door AFC Ajax.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

*Vanwege de gelijke stand aan het eind van de eerste wedstrijd werd er in de tweede ronde een replay gespeeld.

1986
Groningen